Хан Ордасы (, до 18 февраля 2006 года Урда́, до революции Ха́нская Ста́вка, с 1922 года — Урда́, до 7 января 1929 года имел статус города) — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Ординского сельского округа. Находится примерно в 47 км к востоку-юго-востоку (ESE) от села Сайхин, административного центра района, на высоте от −2 до 4 метров над уровнем моря. Код КАТО — 275443100.

Село расположено на северо-западной окраине Рын-песков.

Население 
В 1848 году было издано «Военно-статистическое обозрение земель киргиз-кайсаков Внутренней (Букеевской) и Зауральской (Малой) орды Оренбургского ведомства по рекогносцировкам и материалам, собранным на месте, составленное обер-квартирмейстером Оренбургского корпуса Генерального штаба полковником Бларамбергом», где приведены сведения о населении Ханской Ставки:
 чиновников — 10,
кроме того:
 русских купцов, мещан и торгующих крестьян — 73 (29,8 %),
 татар — 99 (40,4 %),
 армян — 4 (1,6 %),
 султанов — 43 (17,6 %),
 простых киргизов 26 (10,6 %).

Всего (без чиновников) население Ханской Ставки составляло 245 жителей, в том числе 129 мужчин и 116 женщин. Таким образом наиболее многочисленным этносом были татары (40 %), за ними следовали русские (30 %), а казахи (как принадлежащие к султанскому сословию, так и простолюдины) были на третьем месте (28 %).

Согласно Всероссийской переписи населения 1897 года в Ханской Ставке проживало 2564 жителя, из них 1366 мужчин и 1198 женщин, по языкам население распределялось следующим образом:
 киргиз-кайсацкий (казахский) — 1378 жителей (53,7 %)
 татарский — 685 жителей (26,7 %)
 великорусский (русский) — 416 жителей (16,2 %)
 малорусский (украинский) — 66 жителей (2,6 %)
 армянский — 5 жителей (0,2 %)
 немецкий — 4 жителя (0,2 %)
 польский — 3 жителя (0,1 %)

По данным на 1905 год в Ханской Ставке было 4648 жителей, которые проживали в 434 жилых домах. По данным на 1913 год в Ханской Ставке было 2558 жителей (1401 мужчина и 1157 женщин), которые проживали в 500 дворах.

Согласно переписи 1920 года численность населения Урды (Ханской Ставки) составляла 2024 жителя, в том числе 1059 мужчин и 965 женщин. На дату переписи (28 августа 1920 года) населённый пункт был учтён в качестве города.

Согласно переписи населения 1926 года население города Урды составило 4279 жителей, в том числе 2256 мужчин и 2023 женщины. В составе населения города было:
 казахи — 2705 (63,2 %)
 татары — 796 (18,6 %)
 русские — 657 (15,4 %)
 украинцы — 82 (1,9 %)
 прочие — 39 (0,9 %).

Согласно переписи 1939 года население села Урда составляло 3987 жителей, в том числе 1997 мужчин и 1990 женщин. Национальный состав села был следующий:
 казахи — 2910 (73,0 %)
 русские — 628 (15,8 %)
 татары — 282 (7,1 %)
 украинцы — 97 (2,4 %)
 корейцы — 7 (0,2 %)
 прочие — 63 (1,6 %)
При сравнении с результатами переписи 1897 года видно, что доли русских и украинцев изменились мало, а рост доли казахов произошёл за счёт снижения доли населения, которое декларировало татарскую национальность, так в 1897 году в Ханской Ставке на 1 татарина приходилось 2 казаха, в 1926 году на 1 татарина 3,4 казаха, а в 1939 году в Урде на 1 татарина приходилось уже 10 казахов.

По переписи 1989 года численность населения составляла 1736 человек, преобладающей национальностью являлись казахи.

В 1999 году численность населения села составляла 1922 человека (957 мужчин и 965 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1967 человек (982 мужчины и 985 женщин).

История 
Населённый пункт был основан как ставка хана Букеевской (внутренней) орды — вассального образования в составе Российской империи.

В 1826 году, согласно проекту военного инженера Тафаева с учётом пожеланий хана Джангера (в настоящее время именуемого Жангир-Керей-хан), было произведено сооружение ханского дома, что стало стимулом к переходу к оседлости местного казахского населения. Образовался посёлок при доме хана Джангера, который впоследствии разросся в город Ханская Ставка, ставший центром политико-экономической и культурной жизни Букеевского ханства.

В 1826 году первым казахом оспопрививателем Сырлыбаем Джанибековым в Ханской Ставке были проведены первые прививки против оспы. С этого же времени хан Джангер начал ходатайствовать о построении в Ханской Ставке мечети и школы, а также об учреждении почтового сообщения и больницы. Также хан считал полезным учредить ярмарки для того, чтобы укрепить в Ханской ставке порядок.

Оружейная палата была устроена ханом Джангером в одной из комнат его дома, в ней были собраны экземпляры оружия разных времён и народов, а также предметы и реликвии, имевшие семейно-династическую ценность. Оружейная палата была первым музеем в Казахстане, он был открыт в 1828 году.

В 1832 году в Ханской Ставке была учреждена действовавшая два раза в год по 15 дней, весной и осенью, ярмарка. В 1832 году в Ханскую Ставку был направлен первый внештатный врач А. А. Сергачёв.

В 1835 году была открыта Ханская мечеть, в мечети в качестве мулл, называемых ахунами, служили татары.

В 1839 году в Ханской Ставке была открыта первая на территории современного Казахстана аптека.

В 1840 году в Ханской Ставке начал работать первый ветеринарный врач К. П. Ольдекоп.

2 апреля 1841 года было установлено почтовое сообщение между Ханской Ставкой и городом Чёрный Яр.

6 декабря 1841 года усилиями хана Джангера в Ханской Ставке была открыта первая на территории современного Казахстана русско-казахская школа — школа Жангира. В школе преподавали религию, русский язык, арифметику, географию и краткий курс истории России. Учеником этой школы был видный казахский учёный-этнограф, краевед, член Русского географического общества Мухаммед-Салих Бабажанов, который был награждён серебряной медалью этого общества.

В 1845 году умер хан Джангер. В том же году в Ханскую Ставку был назначен первый штатный врач В. Ф. Евланов, который открыл первую больницу на 4 койки.

В 1848 году было издано «Военно-статистическое обозрение земель киргиз-кайсаков Внутренней (Букеевской) и Зауральской (Малой) орды Оренбургского ведомства по рекогносцировкам и материалам, собранным на месте, составленное обер-квартирмейстером Оренбургского корпуса Генерального штаба полковником И. Ф. Бларамбергом», там приведено следующие описание Ханской Ставки:
Здесь кроме Ханского двора, состоящего из обширного деревянного дома с флигелями, службами и мечетью домов Хану принадлежащих: каменный — 1, деревянных — 7. Домов русских хозяев — 12, домов татар — 19, домов киргизских султанов — 5, домов простых киргизов — 5, всего домов 49.

В 1852 году была открыта общественная больница на 16 мест.

В 1860 году ханская власть на территории Букеевской орды была окончательно ликвидирована.

В 1861 г. в Ханской Ставке при школе было открыто геодезическое отделение с трёхлетним обучением, в котором 6 учеников занимались изучением межевого дела под руководством командированного в орду для геодезических работ офицера.

В 1862 году, по ходатайству председателя Временного Совета по управлению Внутренней ордой полковника К. И. Герна, в Ханской Ставке при казахской школе была открыта библиотека с произведениями классиков русской и мировой литературы.

В 1867 году в Ханской Ставке было открыто Казначейство, которое выполняло функции банка.

В 1869 году в Ханской Ставке появились передвижные пожарные обозы — лошади, запряжённые в телеги с бочками и командами пожарных в составе 5 человек.

В 1870 году в Ханской Ставке была открыта первая на территории современного Казахстана метеорологическая станция.

В 1879 году русско-казахская школа была преобразована в Двухклассное училище, в котором обучалось 45 пансионеров и 14 приходящих из детей русских и армян, проживавших тогда в Ханской ставке.

В 1883 году в Ханской Ставке было открыто женское одноклассное училище с интернатом на 20 казахских и русских девочек, выпускницами которого стали известные в Казахстане интеллигентки: Алма Оразбаева, Мадина Бегалиева, Екатерина Князева и др.

В 1911 году, по инициативе поэта Шангерея Букеева и группы интеллигентов, появилась первая газета «Казахстан» на казахском, русском и татарском языках, издаваемая в Ханской Ставке и Уральске, редактором которой был учитель Елеусин Буйрин. Газета издавалась с материальной помощью азербайджанского нефтепромышленника из Баку Зейнел-Габидена Тагиева.

В 1917—1925 годах — административный центр Букеевской губернии, в 1925—1928 — Букеевского уезда.

Советская власть в Ханской Ставке была установлена летом 1918 года. 1-10 сентября 1918 года в Ханской Ставке проходил созванный большевиками «Съезд киргизов Букеевской орды» и съезд муталлимов (народных учителей). В Ханской Ставке впервые в Казахстане был организован Коммунистический союз молодёжи. В октябре 1918 года согласно приказу Главнокомандующего всеми Вооружёнными Силами Российской СФСР Вацетиса был создан I Советский образцовый киргизский конный полк, численность личного состава полка в конце мая 1919 года достигала 1,7 тыс. бойцов.

В 1918 году в Ханской Ставке была открыта первая советская казахская типография, где издавались газеты «Хабар», «Путь правды», «Киргизская правда», педагогический журнал Г.Караш «Учитель» и другие.

В начале июня 1919 года в Ханской Ставке прошёл III областной киргизский съезд Букеевской орды.

В июле 1919 командующий Восточным фронтом М. Фрунзе отдал приказ о сформировании из частей, формируемых в Ханской Ставке и частей, сформированных в Аткарске и переброшенных в Ханскую Ставку, Отдельной киргизской конной бригады, которую в дальнейшем развернули в Киргизскую конную дивизию.

С 1919 года в Ханской Ставке издавалась газета «Дурыстык жолы» («Путь правды») — орган Букеевского подотдела Киргизского отдела прн Наркомнаце РСФСР.

16 июля 1920 года территория Букеевской орды (Букеевская губерния) вошла в состав новообразованной Киргизской АССР в составе Российской СФСР.

В 1925 году Урда вошла в состав Казакской АССР в составе Российской СФСР, где была передана в состав Уральской (Западно-Казахстанской) области в качестве города, административного центра Букеевского уезда и Урдинской волости этого же уезда.

В 1927 году город Урда некоторое время носил наименование Наримановск.

7 января 1929 года утратил статус города на основании Постановления Всероссийского центрального исполнительного комитета.

5 декабря 1936 года Урда в составе Казахской ССР была выведена из состава Российской СФСР.

В 1955 году в честь 80 бойцов I Казахского конного полка, которые во главе с их политическим комиссаром Б.Жаникешевым погибли при нападении банды Анохина, в Урде была сооружена мемориальная композиция.

«Урдинский историко-революционный музей» был открыт 15 декабря 1962 года, а в 1969 году музею был присвоен статус государственного.

В 2002 году образован «Бокейординский историко-музейный комплекс» в составе следующих музеев: «Музей истории Букеевской Орды», «Музей независимости», «Оружейная палата ханского дворца», «Музей истории первой школы Казахстана».

18 февраля 2006 года село было переименовано в Хан Ордасы.

Неясно то, имело ли место переименование села из Урда в Орда, так как наименование Урда долгое время сохранялось на официально изданных в Казахстане картах, так на топографической карте масштаба 1:500 000, лист M-38-Г, изданной в 2002 году, так и на карте Западно-Казахстанской области (масштаб 1:1 000 000), изданной в 2003 году. Однако в сводном справочнике переименований Республики Казахстан утверждается, что 18 февраля 2006 года село Орда было переименовано в Хан Ордасы, тогда как в самом тексте Совместного решения Западно-Казахстанского областного Маслихата от 18 февраля 2006 года № 25-5 и постановления Западно-Казахстанского областного Акимата от 10 февраля 2006 года № 48 (зарегистрированного Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 13 марта 2006 года № 2956), на которое ссылается упомянутый ранее справочник, напротив утверждается: «село Урда переименовать в село Хан Ордасы». Последнее переименование нашло своё отражение на официально изданных географических картах: на карте Западно-Казахстанской области (масштаб 1:1 000 000), переизданной в 2009 году, уже дано наименование Хан Ордасы.

Уроженцы 
В селе родились: Герой Советского Союза Ахмедиар Хусаинов, композитор Базарбай Джуманиязов, поэт Бокеев, Шангерей Сейиткерейулы, Пухликов, Константин Алексеевич (советский офицер, гвардии капитан, единственный известный кавалер шести орденов Отечественной войны).

Примечания

Ссылки 
 
 Описание Ханской Ставки, 1891 г., на сайте «Великая Степь»
 Хан Ордасы — ставка Жангир-хана
 История Бокейординского района

Населённые пункты Бокейординского района
Населённые пункты Казахстана, утратившие статус города